Жидикайское староство () — одно из 9 староств Мажейкяйского района, Тельшяйского уезда Литвы. Административный центр — местечко Жидикай.

География 
Расположено на севере Литвы, в Средне-Вянтский низменности, в северо-западной части Мажейкяйского района.

Граничит с Сядским староством на юге, Шяркшненайским — на юго-востоке, Мажейкяйским апилинкским и Рейвичяйским  — на востоке, Илакяйским староством Скуодасского района — на западе, Вайнёдской волостью Вайнёдского края Латвии — на северо-западе, Ниграндской волостью Салдусского края Латвии — на севере, и Эзерской волостью Салдусского края Латвии — на северо-востоке.

Население 
Жидикайское староство включает в себя местечки Жидикай и Пикяляй, а также 36 деревень.

Примечания 

Староства Мажейкяйского района